De Matteo – cognome italiano
 Aldo De Matteo – politico italiano
 Drea de Matteo – attrice statunitense
 Giovanni De Matteo – autore di fantascienza italiano
 Ivano De Matteo – attore, regista e documentarista italiano

Pagine correlate 

 Di Matteo
 Matteo (disambigua)